Makapania broomi — вымершее жвачное парнокопытное животное подсемейства козьих семейства полорогих, обитавшее на территории Южной Африки. Единственный вид рода Makapania. Ископаемые остатки вида известны из плиоцена и плейстоцена.

Примечания 

Вымершие полорогие
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 1957 году
†